Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 2000. Tekmovanja so potekala v štiriindvajsetih disciplinah za moške in dvaindvajsetih za ženske med 22. septembrom in 1. oktobrom 2000 v Sydneyju, udeležilo se jih je 2134 atletov iz 193-ih držav.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Izidi na iaaf.org
 Tekmovanja na sports-reference.com 

2000
Športi Poletnih olimpijskih iger 2000